Muncie kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Muncie (Illinois)
Muncie (Indiana)